Damernas dubbelturnering vid olympiska sommarspelen 2008 avgjordes 10 till 17 augusti på Olympic Green Tennis Centre i Peking. Matcherna spelades i bäst av tre set. Tiebreak tillämpades ej i avgörande set.

Medaljfördelning

Lottning

Finalmatcher

Övre halvan

Undre halvan

Teckenförklaring 

INV = Inbjuden 

IP = ITF Placering 

ALT = Reserv 

u = Uppgivet 

w/o = Walkover

Referenser

Externa länkar 
 Lottning

Tennis vid olympiska sommarspelen 2008